, 1763
 , 1789
 Симфония № 40 (Моцарт), 1788
 Симфония № 40 (Хованесс), 1979

 0040